Postillon bezeichnet:
 Postillon, Gespannführer eines Pferdefuhrwerks, das mit Postkutsche im Postbetrieb eingesetzt wurde
 Postillon (Schmetterling), Schmetterling aus der Familie der Weißlinge
 Der Postillon, deutschsprachige Satire-Website
 Postilloninseln, alter Name der Sabalana-Inseln
 Postillion Rock, Klippenfelsen vor der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:

 Der Freie Linzer Postillon, österreichische Satirezeitschrift, die von 1848 bis 1849 erschien
 Der Postillon von Lonjumeau, Opéra comique in drei Akten von Adolphe Adam aus dem Jahr 1836, siehe Le postillon de Lonjumeau
 Süddeutscher Postillon, deutsche Satirezeitschrift, die von 1882 bis 1910 erschien